Rivieren
Dwarsrivier (Ceres) - nabij Ceres in de West-Kaap
Dwarsrivier (Pniël) - nabij Pniël in de West-Kaap